Фуэнтес-де-Маганья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-Альтас. Занимает площадь 11,22 км². Население — 101 человек (на 2010 год).

Покровителями города считаются Сто Кристо дель Консуэло и Ста. Исабель.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сории